Мікрокосмос (Mikrokosmos) - цикл фортепіанних п'єс Бели Бартока.
Мікрокосмос (Mikrokosmos) - цикл лютневих п'єс Романа Туровського.
Мікрокосмос або мікрокосм - світ мікрочастинок.
 Мікрокосм:
 Внутрішній світ людини.